Tjempion mira er russisk for “Verdensmester” og kan henvise til:

 Tjempion mira, en sovjetisk film fra 1954 med dansk titel Verdensmester (film fra 1954)
 Tjempion mira (film fra 2021), en russisk film